Winichen ist der Ortsname von

 Winichen (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Winichen (Unterdietfurt), Ortsteil der Gemeinde Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn, Bayern